Giovanni Nonne – politico e imprenditore italiano
 Max Nonne – professore universitario e medico tedesco
 Michele Nonne – pallavolista italiano